Osoby:
 Bronisław Dietl – polski urzędnik państwowy
 Eduard Dietl – niemiecki generał
 Franz Dietl – niemiecki duchowny
 Jerzy Dietl – polski ekonomista
 Józef Dietl – polsko-austriacki lekarz
 Marek Dietl – polski ekonomista
 Tomasz Dietl – polski fizyk

Inne:
 Dietl – bateria artlerii

Zobacz też:
 Dietel